Barbat steht für:

 Barbat (Musikinstrument), persischer Vorläufer der arabischen Knickhalslaute Oud
 Barbat (Rab), eine Ortschaft auf der Insel Rab in Kroatien

Barbat ist der Name folgender Personen:
 Bărbat († um 1279), vierter Fürst der Walachei
 Karen Barbat (* 1992), dänische Tennisspielerin
 Luis Barbat (* 1968), uruguayischer Fußballspieler